Brygady piechoty noszące numer „1”:

Polskie:
 I Brygada Piechoty Legionów 
 1 Brygada Grenadierów
 1 Brygada Strzelców (PSZ)
 1 Brygada Strzelców Karpackich
 1 Brygada Piechoty Zmotoryzowanej
 1 Brygada Zaporowa

Rosyjska:
 1 Brygada Strzelców Imperium Rosyjskiego (1914)